

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale della Contrada Torre
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

Torre